Míssil BVR (de l'acrònim en anglès Beyond Visual Range), míssil aire-aire d'abast superior a les 20 milles nàutiques
 BVR també és el codi IATA de l'Aeroport d'Esperadinha, aeroport situat a l'illa Brava (Cap Verd)